Правительство Николаса Грюницкого в Того (1963) (, 14 мая 1963 года — 7 января 1966 года) — второе из правительств Того периода правления президента Николаса Грюницкого. Правительство находилось у власти 969 дней.

Состав правительства 
Правительство было сформировано 14 мая 1963 года в соответствии с декретом № 63-65 (Le décret n°63-65 du 14 mai 1963). Правительство было реорганизовано 19 сентября 1963 года и 29 сентября 1964 года (упразднение поста министра по особым поручениям, функции которого были переданы президенту Республики).

Деятельность правительства

Примечания

Литература

Ссылки 
 

1960-е годы в Того
Политика Того
Правительства Того
Появились в 1963 году
Исчезли в 1966 году